Dijle, en francès Dyle, un riu de Bèlgica
 Dijle, un antic departament de França als territoris ocupats a Bèlgica